Allou est un patronyme porté notamment par ;

 Auguste Allou (1797-1884), prélat français ;
 Bernard Allou (1975-), footballeur français ;
 Édouard Allou (1820-1888), avocat et homme politique français ;
 Gilles Allou (1670-1751), artiste-peintre français.